Dachau henviser til forskellige artikler:
 Dachau – by i delstaten Bayern i Tyskland
 Landkreis Dachau – landkreis i delstaten Bayern i Tyskland
 Dachau (koncentrationslejr) – tysk koncentrationslejr.
 Dachau (massakre) – amerikansk massakre på tyske soldater under anden verdenskrig i 1945.